Kollo steht für:
 eine Verpackungseinheit, siehe Stückgut 

Geografie:
 Kollo (Departement), ein Departement in der Region Tillabéri im westafrikanischen Staat Niger
 Kollo (Niger), die Hauptstadt des Departements Kollo in Niger

Kollo ist der Familienname folgender Personen:
 Dorthe Kollo (* 1947), dänisch-deutsche Schlagersängerin 
 Nathalie Kollo (* 1967) deutsch-dänische Sängerin, Moderatorin und Kinderbuchautorin
 René Kollo (* 1937), deutscher Sänger (Tenor)
 Walter Kollo (1878–1940), deutscher Komponist
 Willi Kollo (1904–1988), deutscher Komponist und Autor

Siehe auch:
 Collo, Colo (Begriffsklärung)
 Kolo, Kohlow